Heinrich Ernst Karl Jordan (1861-1959), een Duits entomoloog
Karl Jordan (turner) (1888-1972), Duits turner.